WRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warrawagine (Australia)
 wrw – codice ISO 639-3 della lingua gugu warra